Мобильный компьютер — переносное/носимое вычислительное устройство.
 Ноутбук (лэптоп) — переносной персональный компьютер, в корпусе которого объединены типичные компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру и устройство указания (обычно сенсорная панель, или тачпад), а также аккумуляторные батареи. Ноутбуки отличаются небольшими размерами и весом, время автономной работы ноутбуков изменяется в пределах от 2 до 15 часов.
 Лэптоп — более широкий термин, он применяется как к ноутбукам, так и нетбукам, смартбукам.
 Субноутбук — уменьшенная версия ноутбука, в настоящий момент активно замещаются на рынке нетбуками и ультрабуками.
 Нетбук — субноутбук с относительно невысокой производительностью, диагональю экрана 7—12 дюймов, низким энергопотреблением, относительно невысокой стоимостью и небольшим весом, предназначенный в основном для выхода в Интернет и работы с офисными приложениями. Термин предложен компанией Intel (и применяются в основном его процессоры и ОС Windows), однако впервые применён в 1999 году компанией Psion. Действовали с момента его появления и до конца 2012 года, когда ведущие производители (ASUS и Acer) заявили о завершении производства моделей категории нетбук. В настоящий момент сняты с производства, но в продаже имеются. К нетбукам относится хромбук.
 Смартбук — субноутбук с диагональю экрана 5—10 дюймов, построенный на аппаратной платформе того же класса, которая используется для смартфонов и интернет-планшетов. Аналог нетбука, однако используются, как правило, процессоры архитектуры ARM, MIPS или иные, не совместимые с Intel-архитектурой, и специализированная операционная система. В настоящий момент ушли с рынка.
 Ультрабук — ультратонкий и лёгкий субноутбук, обладающий ещё меньшими габаритами и весом (с 2011 года).
 Handheld PC (H/PC) — клавиатурный карманный компьютер, выполненный в раскладном или раздвижном форм-факторе, выглядит как уменьшенный ноутбук, его можно положить на одну ладонь и печатать на клавиатуре другой рукой.
 Ультрамобильный ПК (UMPC) — спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера (с 2006).

Планшетный компьютер (tablet computer или же электронный планшет) — собирательное понятие, включающее различные типы компьютеров (устройств) с сенсорным экраном.
 Планшетный компьютер (tablet PC) — полноразмерный ноутбук, относящийся к классу ПК, оборудованный сенсорным экраном.
 Интернет-планшет (Internet tablet или Web tablet — Веб-планшет, или pad tablet — pad-планшет (Блокнотный планшет), или web-pad — Веб-блокнот, или surfpad — Веб-серфинг-блокнот) — мобильный компьютер с диагональю экрана от 5 до 11 дюймов, построенный на аппаратной платформе того же класса, которая используется для смартфонов. Также Microsoft Tablet PC.
 Планшетный нетбук — портативный ПК, совмещающий в себе признаки нетбука и интернет-планшета.
 Pocket PC (Р/РС или PPC) — общее название устройств с сенсорным экраном, работающих под управлением ОС Windows Mobile.
 Slate PC («тонкий персональный компьютер») — компактный вариант планшетного ПК с диагональю экрана 7-11 дюймов, предназначенный для конкуренции с интернет-планшетами.
 Мобильное интернет-устройство (Mobile Internet Device, MID) — компактные компьютеры с диагональю экрана 4-7 дюймов, предназначенные в первую очередь для просмотра веб-страниц и работы с веб-сервисами, выполненные в любом форм-факторе. МИУ как отдельный класс были выделены компанией Intel.

 КПК (Карманный персональный компьютер) — портативное вычислительное устройство, обладающее широкими функциональными возможностями. КПК часто называют наладонником () из-за небольших размеров.
 термин «коммуникатор» используется для обозначения КПК с добавлением функциональности мобильного телефона.
 Смартфон — мобильный телефон, сравнимый по функциональности с КПК.
 MultiPhone — разновидность названия устройства, выполняющие функции смартфона на устройстве с диагональю порядка 4 (3,5; 4; 4,3; 4,5 и 5) дюйма, предложенного фирмой Prestigio.
 Фаблет (phablet), также планфон (большой размер, как считается, придает им некое сходство с планшетами) — класс устройств (смартфон или коммуникатор) с сенсорным экраном диагональю от 5 до 10 дюймов и более, сочетающих в себе качества смартфона и мини-планшета.

 Портативная игровая система — лёгкое, компактное, портативное электронное устройство, предназначенное для того, чтобы играть в видеоигры. От игровых приставок (игровых консолей) такие устройства отличаются компактностью и мобильностью; игровой контроллер, экран и звуковоспроизводящие элементы, как правило, являются здесь частью самого устройства.
 Специализированная вычислительная машина — вычислительная машина, предназначенная для решения одной задачи или узкого круга задач.
 Электронная книга — общее название группы узкоспециализированных компактных планшетных компьютерных устройств, предназначенных для отображения текстовой информации, представленной в электронном виде, например, электронных книг.
 Носимый компьютер — компьютер, который можно носить с собой на теле (что-то среднее между наручными часами и ноутбуком); на данный момент нет чёткой спецификации и стандартов для данного устройства.

См. также 
 Гаджет
 Веб-устройство
 Нанокомпьютер
 Мобильный контент
 Мобильный браузер
 Мобильный терминал

Примечания

Литература 
 
 

Компьютеры по форм-фактору